Алексе́й Арте́мьев:
 Артемьев, Алексей Артемьевич (ок. 1748—1820) — русский писатель и правовед конца XVIII века.
 Артемьев, Алексей Геннадьевич (род. 1973) — полковник ФСБ России, Герой Российской Федерации.